Strzyżów (district)
Strzyżów (stad)
Strzyżów (gemeente)
Strzyżów (Lublin), een dorp